Михаил Иванович Недбайло () — , педагог.

Биография 
В 1909 году окончил начальную школу (Киев); в 1911—1915 годах работал в типографиях «Южная копейка» и «Киевская мысль». В 1916—1918 годах — слесарь в железнодорожных мастерских Киева.

В 1919—1920 гг. участвовал в событиях Гражданской войны.

В 1923 г. окончил изостудию Пролеткульта у В. Д. Фалилеева; в 1923 г. окончил ВХУТЕМАС, учился у Р. Р. Фалька и П. В. Кузнецова. В 1925 г. посетил Париж.

С 1926 г. — председатель городского комитета Рабис при Вхутемасе. В 1928—1929 гг. преподавал в Ярославском художественно-педагогическом техникуме. С 1930 г. — художник книги в Госиздате, издательстве «Молодая Гвардия».

В 1935 г. вместе с женой побывал в «Артеке» в творческой командировке.

В 1941 г. работал плакатистом в Окнах ТАСС.

Член-учредитель общества РОСТ (1928—1929), член группы «13» (1929—1930), МОССХ (МССХ, с 1932).

Участник Великой Отечественной войны; погиб в Белоруссии 14 октября 1943 года.

Творчество 
Автор произведений бытового жанра, портретов, пейзажей: «Сухарева башня», «МОГЭС», «Старая Москва» (1927), «Окраина Ярославля» (1929), «Загородная экскурсия», «Станция Сортировочная в Ярославле» (1933) и других.

Оформил книги: «Броненосец Революции» О. Жемчужина, «Корабль скитания», «Ой-Хо» И. В. Карнауховой (1931).

Участвовал в выставках с 1919 г.:
 выставки картин художников-служащих управления Юго-западных железных дорог в Киеве
 1-я передвижная выставка живописи и графики (1929)
 «Художники РСФСР за XV лет» (1933)
 «Москва в живописи и графике» (1936)
 2-я передвижная выставка по городам РСФСР (1930)
 выставки советского искусства за рубежом (США, 1929, передвижная; Винтертур, 1929; Вена, 1930; Берлин, 1930; Данциг, 1930; Англия, 1930, передвижная)
 международная выставка «Искусство книги» (Париж, Лион, 1931—1932)
 персональная выставка в Клубе им. Авиахима (Москва, 1934).

Работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственном Русском музее и других музеях России.

Семья 
Супруга — Нина Васильевна Кашина (1903—1989), художник.

Сын — Николай (1940—2015) — художник.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России
Погибшие в боях Великой Отечественной войны